Andreolli ist der Familienname folgender Personen:

 Marco Andreolli (* 1986), italienischer Fußballspieler
 Paolo Andreolli (* 1972), italienischer römisch-katholischer Ordensgeistlicher und Weihbischof in Belém do Pará in Brasilien